Iszet (vagy Aszet; 3s.t) az egyiptomi Ízisz istennő nevének eredeti formája, ezenkívül népszerű női név az ókori Egyiptomban. Híres viselői:

 Iszet királyné, II. Thotmesz fáraó másodfelesége, III. Thotmesz fáraó anyja (XVIII. dinasztia)
 Iszet hercegnő, III. Thotmesz és Meritré-Hatsepszut lánya (XVIII. dinasztia)
 Iszet hercegnő, III. Amenhotep és Tije egyik lánya (XVIII. dinasztia)
 Iszet hercegnő, II. Ramszesz lánya (XIX. dinasztia)
 Iszet Ta-Hemdzsert, III. Ramszesz felesége, IV. Ramszesz és VI. Ramszesz anyja (XX. dinasztia)
 Iszet, Ámon isteni felesége, VI. Ramszesz lánya (XX. dinasztia)

Ókori egyiptomi nevek